Пулич — фамилия:

 Пулич, Винко
 Пулич, Желимир

См. также 
 Пуличев
 Паличев